Sierra Madre (span. Mutter der Gebirge) steht für:

 Sierra Madre (Kalifornien), eine Stadt in Kalifornien, USA

Bergketten:
 Sierra Madre Mountains im Süden Kaliforniens, USA
 Sierra Madre (Wyoming) in Wyoming, USA
 Sierra Madre, das zentrale Hochland von Mexiko:
 Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos
 Sierra Madre Oriental im Osten Mexikos
 Sierra Madre del Sur im Süden Mexikos
 Sierra Madre de Oaxaca im südlichen Zentralmexiko
 Sierra Madre de Chiapas in Südmexiko, Guatemala, El Salvador und Honduras
 Sierra Madre (Philippinen) auf der Insel Luzon, Philippinen

Weiteres:
 Sierra Madre (vorher USS Harnett County), philippinisches Landungsschiff; liegt seit 1999 als Militärposten an dem Riff Ayungin Shoal (Spratlys) auf Grund.

Werktitel:
 Der Schatz der Sierra Madre, Spielfilm (1948) nach dem gleichnamigen Roman von B. Traven
 Der Gehetzte der Sierra Madre, Italowestern (1966)
 Sierra Madre del Sur, Lied von Ronny (1970) und Hit der Zillertaler Schürzenjäger (1987), siehe Sierra Madre (Lied)
 Sierra Madre, ein Album der Zillertaler Schürzenjäger (1987), siehe Schürzenjäger (Band)